Bato puede referirse a varios conceptos:

Biología 
 Apocryptes bato, especie de peces de la familia de los Gobiidae en el orden de los Perciformes.

Etnias 
 Tao’t Bato, pueblo aborigen de la isla de Palawan, en Filipinas.

Historia 
 Tradición Bato, cultura prehispánica de Chile que existió entre los años 860 a. C. y 800 d. C.
 Pacto de Biak-na-Bato, acuerdo en 1897 entre las facciones rebeldes filipinas y las tropas españolas.

Mitología 
 Bato, personaje de la mitología griega.

Personas 
 Bato I de Cirene, fundador y primer rey de Cirene.
 Bato II de Cirene, rey de Cirene, en ocasiones llamado Eudaimon (el bendecido).
 Bato III de Cirene, rey de Cirene, apodado el Cojo. 
 Bato I, jefe militar ilirio del  que luchó contra el Imperio romano.
 Bato de Dardania, rey de Dardania, entre los siglos III y II a.C.

Topónimos

Filipinas 
 Bato, barrio del municipio de Taytay perteneciente a la provincia de Paragua en Mimaro, Región IV-B.

Otros 
 Bato de la Tribu del Agua, el décimo quinto episodio de la primera temporada de la serie animada de televisión Avatar: La Leyenda de Aang.
Bato o batey, asentamiento humano alrededor de un ingenio azucarero en el Caribe.